Amostra (estatística)
 Amostra (material)
 Amostra grátis

Ver também 
 Amostragem de sinal — conceito de processamento de sinais

Desambiguações de ciências